Peterhafen bezeichnet:

 Steingrundsee, Baggersee bei Freistett in Baden-Württemberg
 ehemaliger Name eines natürlichen Hafens auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Vulkaninsel Garove, Vitu-Inseln